Die Oberliga-Saison 1975/76 wurde wie die Vorsaison in einer Gruppe Süd und Nord und einer gruppenübergreifenden Aufstiegsrunde ausgespielt. Meister und Aufsteiger wurde der EV Landsberg. Der EHC 70 München rückte in die 2. Bundesliga nach, da diese auf zwölf Mannschaften aufgestockt wurde.

Modus 
Die Gruppe Süd spielte mit 12 Teilnehmern eine Einfachrunde. Die Gruppe Nord spielte zunächst mit 9 Teilnehmern eine Vorrunde, danach die ersten 5 der Vorrunde eine Finalrunde. Anschließend spielten die ersten vier beider Gruppen in zwei Aufstiegsrundengruppen. Die Sieger dieser Gruppen ermittelten den direkten Aufsteiger in die 2. Bundesliga in zwei Spielen.

Aus der Gruppe Süd sollte der Letzte der Tabelle absteigen, aus der Gruppe Nord war kein Absteiger vorgesehen.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
Die Mannschaften des EHC Nord Berlin und der FASS Berlin gingen in der wieder gegründeten Eishockeyabteilungen des Berliner FC Preussen auf.

Nach dem Rückzug des ERV Essen startete die Oberliga mit 8 Teams. Nachdem die Saison bereits gestartet war, wurde der Essener EC als neuntes Team in der Oberliga Nord aufgenommen. Zwei Wochen nach diesem Beschluss absolvierten die Essener ihr erstes Saisonspiel.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Finalrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Oberliga Süd

Teilnehmer 
Die Mannschaft des EV Fürstenfeldbruck zog sich vor der Saison in die Bayerische Landesliga zurück – stattdessen rückte der sportliche Absteiger SG Moosburg nach.

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 

Der VER Selb verblieb aufgrund der Fusion des Münchener EV mit dem EHC 70 München in der Oberliga.

Aufstiegsrunde

Gruppe 1 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Gruppe 2 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Finale 

Die 2. Bundesliga wurde für die Saison 1976/77 kurzfristig auf 12 Mannschaften aufgestockt wurde, daher stiegen beide Mannschaften in die 2. Bundesliga auf.

Weblinks 
 
 

1975
Eishockeysaison 1975/76